Ольга Миколаївна (, після лютого 1917 офіційно іменувалася на прізвище Романова; 1895—1918) — велика княжна, первісток імператора Миколи II і імператриці Олександри Федорівни.

Родовід

Біографія 
Народилася 15 листопада 1895 року в сім’ї імператора.Найстарша дочка Миколи ІІ  та  Аліси Генсеської. Була впертою та прямолінійною людиною.Після зречення від престолу свого батька і під час  Лютневої революції разом з родиною перебувала під арештом. У ніч з 16 на 17 липня 1918 року була розстріляна разом зі своєю родиною в напівпідвальному приміщенні будинку Іпатьєва в Єкатеринбургу.

Канонізація 
Канонізована​​ разом з батьками, сестрами великими княжнами Тетяною, Марією, Анастасією і братом Цесаревичем Олексієм в сонмі новомучеників Російських на ювілейному Архієрейському соборі Російської православної церкви в серпні 2000 року. Раніше, в 1981 році, вони ж були канонізовані Російською православною церквою за кордоном, а у 1999 двома єпархіями УПЦ .

Тезоіменитство  — 24 липня за григоріанським календарем, 11 липня за юліанським (рівноапостольної княгині Ольги)

Джерела 
 Августейшие сестры милосердия/ Сост. Н. К. Зверева.-М.: Вече, 2006.-464с. ISBN 5-9533-1529-5 (отрывки из дневников и писем царицы и её дочерей во время Первой мировой войны)
 Император Николай II и его семья. П.Жильяр. Вена, 1921
 Т.Мельник-Боткина. Воспоминания о Царской Семье.
 С.Павлов. Мои воспоминания о царской семье
 И.Степанов. Милосердия двери (Лазарет Ея Величества).
 М.Дитерихс. В своем кругу
 А.Мосолов. Царская фамилия
 Танеева (Вырубова) А. А. Страницы моей жизни 320 с., предисл. Ю. Ю. Рассулина. — М., Благо, 2000.

Романови
Святі Росії
Уродженці Петергофа
Померли в Єкатеринбурзі
Жертви Червоного терору
Поховані в Петропавлівському соборі
Кавалери ордена Святої Катерини 1 ступеня
Великі княжни Російської імперії
Розстріляні в РРФСР
Страчені жінки
Страчені під час Громадянської війни в Росії
Заслані до Сибіру